Округ Шеклфорд () расположен в США, штате Техас. На 2000 год численность населения составляла  человек. По оценке бюро переписи населения США в 2009 году население округа составляло  человек. Окружным центром является город Олбани.

История 

Округ Шеклфорд был сформирован в 1874 году.

География 

Согласно данным Бюро переписи населения США площадь округа Шеклфорд составляет 2367 км².

Основные шоссе 

  Шоссе 180
  Шоссе 283
  Автострада 6
  Автострада 351

Соседние округа 

 Трокмортон  (север)
 Стефенс  (восток)
 Истленд  (юго-восток)
 Каллахан  (юг)
 Джонс  (запад)
 Хаскелл  (северо-запад)

Демография 

По данным переписи населения 2000 года в округе проживало  жителей. Среди них 23,6 % составляли дети до 18 лет, 18,3 % люди возрастом более 65 лет. 51,6 % населения составляли женщины.

Национальный состав был следующим: 97,7 % белых, 1,0 % афроамериканцев, 0,6 % представителей коренных народов, 0,0 % азиатов, 12,4 % латиноамериканцев. 0,7 % населения являлись представителями двух или более рас.

Средний доход на душу населения в округе составлял $16341. 11,5 % населения имело доход ниже прожиточного минимума. Средний доход на домохозяйство составлял $43294.

Также 79,2 % взрослого населения имело законченное среднее образование, а 20,8 % имело высшее образование.

Примечания 

Округа Техаса